Ясюке́вич (, ) — белорусская и польская фамилия. Известные носители:

 Ясюкевич, Артур (род. 1987) — белорусский спортсмен-гребец.
 Ясюкевич, Збигнев (1947—2005) — польский легкоатлет, участник Олимпиады 1968 года в Мехико.
 Ясюкевич, Станислав (1921—1973) — польский актёр театра, кино, радио и телевидения.
 Ясюкевич, Феликс Иванович (1923—2012) — российский художник-постановщик фильмов.

Примечания